Héctor Quesada puede referirse a las siguientes personas:

 Héctor C. Quesada, escritor y periodista argentino;
 Héctor Quesada (yudoca), yudoca puertorriqueño.